Rohoznice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Rohoznice (okres Jičín)
 Rohoznice (okres Pardubice)